EKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ekibastūz (Kazakistan)